Pleuratosz (ur. ) illír király
II. Pleuratosz (ur. kb. ) illír király
III. Pleuratosz (ur. ) illír király